

Persone 
 Anna Francolini – attrice e cantante britannica
 Fabio Francolini – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano

Altro 
 Francolini – piccola frazione di Folgaria
 Palazzina Francolini – edificio storico di Firenze